Abicht ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Abicht (1893–1973), deutscher Landwirt und Politiker (ThLB/DNVP, NSDAP), MdR
 Carin Abicht (* 1943), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Friedrich Kilian Abicht (1788–1855), deutscher evangelischer Pfarrer und Heimatforscher
 Günther Abicht (1911–1968), deutscher Ministerialbeamter
 Henryk Abicht (1835–1863), polnischer Politiker
 Johann Georg Abicht (1672–1740), deutscher Theologe und Sprachforscher
 Johann Heinrich Abicht (1762–1816), deutscher Philosoph
 Karl Abicht (1877–1962), deutscher Landrat und Politiker, MdL Nassau
 Karl Ernst Abicht (1831–1908), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Lorena Abicht (* 1994), österreichische Seglerin
 Martha Abicht (1878–1941), deutsche Kindergärtnerin
 Rudolf Abicht (1850–1921), deutscher Theologe, Slawist und Orientalist
 Silke Abicht (* 1968), deutsche Wasserspringerin
 Wilhelm Abicht (* 1870), deutscher Jurist und Landrat

Siehe auch:
 Rainer Abicht Elbreederei, Schifffahrtsunternehmen